ASIP :
 ASIP (): un gène déterminant la couleur d'un pelage 
 ASIP Santé : Agence des systèmes d’information partagés de santé, groupement d'intérêt public français crée en 2009